Летучий корабль:

 Летучий корабль — мифический летательный аппарат;
 «Летучий корабль» — русская народная сказка;
 «Летучий корабль» — советский музыкальный мультфильм-сказка (1979 год);
 «Летучий корабль» — повесть Андрея Белянина из цикла «Тайный сыск царя Гороха» (2000 год).